IRB est un sigle qui peut signifier :
 International Rugby Board, un organisme qui définit et régit les règles du rugby à XV, devenu World Rugby en 2014 ;
 Institutional Review Board (en français, Comité de protection des personnes) ;
 Irish Republican Brotherhood (en français, Fraternité républicaine irlandaise), une organisation révolutionnaire irlandaise, devenue l'Irish Republican Army (IRA) ;
 Inflatable Rescue Boat, un canot pneumatique utilisé pour des opérations de sauvetage.

IRB est un code qui peut signifier :
 Iran Air Tours, selon le code OACI des compagnies aériennes.

irb est une abréviation qui peut signifier :
 irb (où irb est l'abrévition de Interactive Ruby), un interpréteur de commandes du langage Ruby.

Code